Изюмское — название населённых пунктов на Украине:

 Изюмское — село в Боровском районе Харьковской области.
 Изюмское — ликвидированное село в Изюмском районе Харьковской области.